Anthony Cascio (Gilbert, Amerikai Egyesült Államok, 1990. március 28. –)  amerikai labdarúgó, aki jelenleg az Arizona United játékosa.

Pályafutása

Jegyzetek

További információk 
MLS profil
Transfermarkt profil

Amerikai labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Colorado Rapids labdarúgói
A Houston Dynamo labdarúgói
Az Orlando City SC labdarúgói
1990-ben született személyek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek